Ṭabarānī ist der Familienname folgender Personen:

 Abū l-Qāsim at-Tabarānī (873–971), Hadith-Gelehrter
 Abū Saʿīd Maimūn ibn Qāsim al-Ṭabarānī, wichtige religiöse Autorität der Nusairier